Pamplona (Spanje), de hoofdstad van de Spaanse regio Navarra
Pamplona (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan
Pamplona (Camarines Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Sur
Pamplona (Negros Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Oriental
Pamplona (Colombia), een gemeente in het Colombiaans departement Norte de Santander